Cifuentes (gemeente), een gemeente in de spaanse provincie Guadalajara
 Cristina Cifuentes Cuencas, een Spaans politica van de partij PP
 Palacio de Cifuentes, een gebouw in de Spaanse hoofdstad Madrid